Metilhidrazini su hidrazini koji imaju dodatne metil grupe. Ekstenzivno metilovane verzije postoje kao hidrazinijum soli.

Članovi ove klase obuhvataju: 
 Monometilhidrazin
 Dimetilhidrazini
 Simetrični dimetilhidrazin (1,2-dimetilhidrazin)
 Nesimetrični dimetilhidrazin (1,1-dimetilhidrazin)
 Trimetilhidrazin
 1,1,2-trimetilhidrazin
 1,1,1-trimetilhidrazinium (katjonski i postoji mnoštvo soli, e.g. 1,1,1-trimetilhidrazinijum jodid)
 Tetrametilhidrazin
1,1,2,2-tetrametilhidrazin
1,1,1,2-tetrametilhidrazinijum (katjonski i postoji niz različitih soli)
 Pentametilhidrazinijum (katjonski i postoji niz različitih soli)
 Heksametilhidrazindiium (dikatjon, postoji niz različitih soli)

Spoljašnje veze 
 

Хидразини